The Next BIG Thing (в Испании и Италии: Hollywood Monsters 2, в России: «Новый хит») — компьютерная игра в жанре квеста, разработанная испанской компанией Péndulo Studios. В качестве международного издателя выступила фирма Focus Home Interactive; в России изданием занимается «1С-СофтКлаб», русская локализация была выполнена Snowball Studios. Игра поступила в продажу 21 апреля 2011 года.

Игровой процесс 
Игра представлена в жанре мультипликационного квеста, интерфейс реализован в стиле Point-and-click, существует гибкая система подсказок.

Основной упор в прохождении отводится исследованию локаций и сбору предметов. Найденные вещи досматриваются в инвентаре, где их иногда можно разделять или комбинировать друг с другом. Некоторые загадки разрешаются только после общения с теми или иными встречающимися персонажами.

Сюжет 
Главные герои игры — репортёры Дэн Мюррэй и Лиз Аллер. Это постоянно подтрунивающие друг над другом журналисты, которые приехали в особняк киномагната Фитц-Рэндольфа чтобы сделать репортаж о бале монстров — мероприятии, на которое приглашены все известные монстры из фильмов ужасов.

Сами того не желая, Лиз и Дэн впутываются в приключение, которое изменит многое в их жизни.

Развитие сюжета в игре 

Лиз замечает пробравшегося в особняк Большого Альберта — одного из монстров. Она решает непременно узнать, что тот задумал. После общения с Дэном, Лиз узнает что он не горит желанием узнавать причины увиденного, поэтому она направляется к вилле в одиночестве.

Лиз беседует с Фитц-Рэндольфом и другими обитателями особняка, в числе которых Эдгар — монстр, который выполняет в данный момент обязанность гардеробщика. Он всю жизнь хотел сниматься в кино, но его внешние данные не позволяли ему этого сделать. Лиз решает, что это можно поправить, к тому же Эдгар очень похож на персонажа Вулкана Флэша: при помощи нехитрых трюков, с помощью которых Лиз превращает Эдгара в нового Вулкана Флэша, тот обретает уверенность.

Лиз находит в куртке Эдгара, которую тот позаимствовал у известного спортсмена, два билета на боксерский матч — Дэн Мюррей до своего понижения по карьерной лестнице был известным спортивным журналистом; с помощью билетов Лиз уговаривает Дэна присоединиться к расследованию. Лиз продолжает осматривать дом и узнает много интересных подробностей о Фитц-Рэндольфе. Наконец, её похищают.

Дэн Мюррэй, как бы ему не хотелось, не может оставаться в стороне, ведь ему нужны билеты — а значит, нужно найти Лиз. Продолжая расследование, он знакомится с другими монстрами: Поэтом Боли — громилой, который сочиняет стихи о жестокости жизни, и доктором Мошкой — ученым, работающим над опытами, связанными с телепортацией. Принимая участие в опытах Мошки, Дэн попадает в Храм Иллюзий, к египетской царице любви, которая присутствовала на бале, и может иметь определённые сведения. Дэн представляется фараоном. Когда приключения Мюррэя в Храме завершаются, повествование вновь переходит к Лиз.

Лиз Аллер, тем временем, приходит в себя на дирижабле Фитц-Рэндольфа; тот объясняет ей, зачем он её выкрал, сообщая что Лиз впуталась в дело, в которое ей не стоило влезать; Фитц-Рэндольф планирует развернуть массивную кампанию, которая будет включать в себя изменение курса съемки кинофильмов (вместо фильмов ужасов его компания будет снимать семейные фильмы), и внедрении чипов в определённое число людей, и, главное, монстров-актёров — чипы будут контролировать их сознание, подавляя бунт; все это нужно чтобы податься в конгресс, иначе не получится, ведь люди не готовы к принятию монстра-конгрессмена. Лиз удается выкрасть сейф из дирижабля Фитц-Рэндолльфа и сбежать.

Тем временем Дэн, вернувшийся из Храма, оказывается в плену у доктора Мебиуса. Лиз также успели схватить, и более того — ей внедрили чип, который сделал невозможным сопротивление и настроил её на положительное отношение к Фитц-Рэндольфу. Тем не менее Дэну вместе с доктором Мошкой удается освободится и извлечить чип из мозга Лиз, небольшой кусочек которого все же остается у неё в голове. Аллер впадает в состояние близкое к коме и для того что бы выйти из него ей приходится побороть боязнь крокодилов и стеснение танцевать.

Придя в себя Лиз уговаривают Темного Жнеца и его жену (актёров Фитц-Рэндольфа) рассказать правду о своем хозяине. Тем временем Дэн подменяет рекламный ролик Фитц-Рэндольфа на поддельный, с признаниями актёров. Таким образом план Фитц-Рэндольфа проваливается и его корпорация МКО терпит крах, а Лиз с Дэном играют свадьбу.

Главные герои 
Лиз Аллер — молодая, храбрая и немного чудаковатая репортёрша. Является второй из трёх дочерей, поэтому считает, что «быть первой — скучно». При разговоре с ней персонажи иногда выводят: «По-ра-зи-тель-но!». Вероятно, её семья весьма богата и знаменита. Необычно танцует и боится крокодилов (из-за травмы в детстве), но сумела преодолеть свой страх и стеснение. Считает Дэна хамом, но, возможно влюблена в него.

Дэн Мюррэй — очень любит спорт и в особенности бокс, но его поставили работать с Лиз над статьями о кинематографе. Считает её чудачкой. Так же нередко хамит, но персонажи отнюдь не обижаются, говоря о нём с уважением: «Что за парень!». Друг Фиц-Рэндольфа, охочий до женского пола. Вероятно, влюблён в Лиз.

История разработки 
Первые сведения об игре появились в апреле 2010 года, когда The Next Big Thing (один из дословных вариантов перевода названия: ) была официально анонсирована. В анонсах говорилось о том, что главными героями игры будут Дэн Мюррей () и Лиз Аллер (), а также о том, что визуальный стиль игры будет похож на трилогию Runaway, также созданную Péndulo Studios. Указывалось, что международным издателем игры станет компания Focus Home Interactive, ранее уже издававшая компьютерные игры в жанре квест. Точные сроки выхода игры не были объявлены, но позже стало известно, что выход игры запланирован на март 2011 года. Позднее начали появляться первые предварительные обзоры.

В первых числах января 2011 года появились новые сведения об игре. В частности, стало известно, что в России игра выйдет под названием «Новый хит», издателем выступит «1С-СофтКлаб», а дата выхода назначена на март 2011 года, что практически совпадает с международной датой выхода.

В начале февраля 2011 года вышел новый трейлер игры, размещенный в Интернете как на английском, так и на немецком и французском языках. Помимо этого, появились новые скриншоты из игры. В марте 2011 года некоторые издания разместили новые предварительные обзоры на игру. В их числе: журнал «Игромания» и сайт GameWay.com.ua. Позднее стало известно, что игра выйдет не в марте, как ранее планировалось, а в апреле.

Выход игры состоялся 21 апреля 2011 года (английская и французская версии); русская версия вышла 22 апреля, будучи полностью переведенной на русский язык «1С-СофтКлаб» (работу над локализацией выполняла студия Snowball). За неделю до выхода игры состоялся релиз демоверсии.

В одном из интервью сценарист компании Хосуэ Мончан () заметил, что игра имеет некоторые точки соприкосновения со второй игрой, выпущенной Péndulo в 1997 году — Hollywood Monsters:

«The Next Big Thing — эволюция Hollywood Monsters. Обе игры имеют одну отправную точку, схожий мир и похожие локации, но теперь все по-другому и гораздо лучше. (…) The Next BIG Thing — вызов самим себе, это игра, которая способна доказать, стали ли мы лучше, чем десять лет назад. И ответ, несомненно, да: мы создали лучшую из наших игр, у меня нет сомнений».

При издании в Испании, игра была названа издателем Hollywood Monsters 2, из-за определённой схожести с вышеуказанной игрой.

Оценки и мнения 

Игра получила преимущественно положительные оценки специализированных изданий.

Портал Games-TV дал игре оценку «стоит купить», добавив в обзоре: «Здесь столько юмора, что волей-неволей прощаешь недочеты. А сколько потрясных персонажей!».

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

Компьютерные игры 2011 года
Квесты Point-and-click
Игры с сел-шейдерной анимацией
Игры для Windows
Игры для iOS
Игры для macOS
Компьютерные игры, разработанные в Испании
Компьютерные игры, разработанные Péndulo Studios
Компьютерные игры, изданные 1С
Компьютерные игры, изданные Focus Entertainment
Компьютерные игры, локализованные Snowball Studios
Мумии в искусстве
Компьютерные игры в жанре альтернативная история